Циркуль (ESO 097-13) — галактика, находящаяся в созвездии Циркуль. Расположена 4 градусами ниже плоскости нашей Галактики; будучи удалённой от Земли на 13 млн световых лет, является одной из ближайших ко Млечному пути звёздных систем.

Средний возраст звёзд в галактике оценивается в 4 ⋅ 10⁷ — 1,5 ⋅ 10⁸ лет. Предположительно, в центре галактики Циркуля находится чёрная дыра массой 4 ⋅ 10⁶ .

В 1995 или 1996 году в галактике произошёл взрыв сверхновой, получившей обозначение SN 1996cr.

Данная звёздная система была открыта в 1977 году.

См. также 
 Сейфертовская галактика
 Список ближайших галактик
 Список спиральных галактик

Примечания

Ссылки 
 Информация о галактике
 SIMBAD

Галактики по алфавиту
Спиральные галактики